OKS Stomil Olsztyn – polski klub piłkarski.
 Stomil Olsztyn SA – polski producent opon.

Zobacz też 
 Stomil